Der schönste Tag steht für:

 Der schönste Tag (2005), dänischer Film von Morten Arnfred 
 Der schönste Tag meines Lebens, österreichischer Film von Max Neufeld  (1957)
 Der schönste Tag im Leben, deutscher Film von Jo Baier (1996) 

Siehe auch:
 Heut’ ist der schönste Tag in meinem Leben, österreichischer Film von Richard Oswald (1936)
 Heut ist ein wunderschöner Tag, deutsches Kinderlied
 Ihr schönster Tag, deutscher Film von Paul Verhoeven (1962)
 Schöner Tag